Михал Пшисенжний (; родился 16 февраля 1984 года в Глогуве, Польша) — польский теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде; полуфиналист одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2002).

Общая информация 
Михал — один из двух детей Мирослава и Эльжбеты Пшисенжних; его младшую сестру зовут Марта.

Поляк впервые попробовал себя в теннисе в девять лет, когда случайно нашёл в родительском гараже деревянную ракетку. Наилучшим образом уроженец Глогува чувствует себя на быстрых покрытиях, а также на крытых кортах; лучшие удары — подача и форхенд. В разное время Михал тренировался в теннисных центрах во Вроцлаве, Барселоне и Праге.

Пшисенжний владеет польским, чешским и английским языками.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (26)

Победы (17)

Поражения (9)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)

Победы (3)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Польши